El término Ampere, o Amperes, puede referirse a:

 André-Marie Ampère, matemático y físico francés;
 Amperio o Ampere, la unidad de medición de la corriente eléctrica del Sistema Internacional de Unidades;
 Ampere, banda estadounidense de screamo;
 Ampére (Paraná), municipio de Brasil;
 Museo Ampère, museo francés dedicado a André-Marie Ampère;